Michael Frings ist der Name folgender Personen:

* Michael Frings (Politiker) (1795–1872), deutscher Politiker, Bürgermeister von Neuss
 Michael Frings (Jurist) (* 1949), deutscher Jurist und Hochschullehrer